Piazza della Stazione – piazza di Firenze
Piazza della stazione – piazza di Ozzano Monferrato